Спата может означать:
 Спата — широкий обоюдоострый меч.
 Спата — малый город в Греции.
 Спата () — мыс на северо-западной оконечности Крита.

См. также 
 Спада